Bush, családnév
 Bush, brit alternatív rock együttes

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Bush (Illinois)
 Bush (Louisiana)
 Bush (Washington)

egyéb
 Bush Doctor egy 1978-as Peter Tosh lemez
 Bush House londoni épület, a BBC World Service székháza
 USS George H. W. Bush (CVN–77), amerikai repülőgép-hordozó